La Bibliothèque nationale du Congo (BNC en sigle) a été créée en 1974. Elle est située à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Bibliothèque universitaire
 Centre de documentation de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche à Kinshasa
 Bibliothèque de l%27université de Kinshasa
 Bibliothèque Wallonie-Bruxelles de Kinshasa

Bibliothèque en république démocratique du Congo
Kinshasa
Congo, Republique democratique